Иван Тутолмин:
 Тутолмин, Иван Акинфиевич (1752—1815) — действительный статский советник, главный надзиратель Императорского воспитательного дома в Москве.
 Тутолмин, Иван Васильевич (1760—1839) — действительный тайный советник, камергер, член Государственного совета.
 Тутолмин, Иван Фёдорович (1837—1908) — генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.